Schertz ist der Familienname folgender Personen:

 Chantal Schertz (* 1958), französische Schwimmerin 
 Christian Schertz (* 1966), deutscher Jurist und Honorarprofessor
 Georg Schertz (* 1935), ehemaliger Polizeipräsident von Berlin
 Jan Schertz (* 1969), deutscher Eishockeyspieler

Schertz als Ortsname:
 Schertz (Texas), im Guadalupe County (Texas), USA

Siehe auch:
 Schertzer (Johann Adam Schertzer, 1628–1683)
 Schertzinger (Begriffsklärung)
 Scherz (Begriffsklärung)

en:Schertz